— название двух железнодорожных станций в Японии:

 Токаитиба (станция, Канагава) — станция в префектуре Канагава.
 Токаитиба (станция, Яманаси) — станция в префектуре Яманаси.